De Koeweitse voetbalbeker 1992 (Emir Cup) was de 31ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi vond plaats van 16 maart 1992 tot 1 april 1992, nadat de editie van 1991 was geschrapt in verband met de Perzische Golfoorlog, die ontstaan was door de bezetting van Koeweit door Iraakse troepen. Al-Arabi won de beker voor de negende keer in de clubgeschiedenis door Qadsia SC in de eindstrijd na strafschoppen te verslaan. De titelverdediger, Kazma SC, werd in de halve finale met 1–0 door Qadsia verslagen. Al Jahra won de strijd om de derde plaats: Kuwait SC werd in de troostfinale met 0–2 verslagen.

Schema

1992
Bekervoetbal 1992